Nowe Grabie peut désigner :

Toponymie

voïvodie de Mazovie
 Nowe Grabie est un  village de la gmina de Wołomin dans la powiat de Wołomin.
 Nowe Grabie est un  village de la gmina de Gąbin dans la powiat de Płock.